Мартин Штайнох (; 15 сентября 1990, Бойнице, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник.

Карьера 
Мартин Штайнох начал свою хоккейную карьеру в молодёжной команде MšHK Prievidza, за которую он дебютировал в сезоне 2007/2008 в Первой лиге, втором по силе дивизионе Словакии. Позже Мартин перешёл в братиславский «Слован», за который играл в словацкой экстралиге и КХЛ с 2008 по 2015 годы. В первые два года в «Словане» он параллельно выступал за молодёжную сборную, которая участвовала в качестве гостевой команды в Экстралиге. Со «Слованом» Штайнох выиграл чемпионат Словакии в сезоне 2011/2012.

В период с 2015 по 2017 годы Штайнох играл в Чешской экстралиге за «Динамо» (Пардубице) и «Маунтфилд» (Градец-Кралове). В июле 2017 года он вернулся в КХЛ, подписав контракт с ханты-мансийской «Югрой».

Международная 
За сборную Словакии участвовал в Чемпионате мира среди юниоров 2008, Чемпионате мира среди молодёжи 2009 и Чемпионате мира среди молодёжи 2010.

Так же выступал за "взрослую" сборную Словакии в 2014 и 2015 годах на Еврохоккей Челлендж, Кубке Германии и Arosa Challenge.

Достижения 
 Чемпион Словакии 2012
Серебряный призёр чемпионата Словакии 2010
Бронзовый призёр чемпионата Словакии 2009
Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2017
Чемпион Австрии 2018

Статистика 
по состоянию на 28.12.2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте r-hockey.ru 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»